Tintorero peut désigner :

Tintorero : l'une des huit paroisses civiles de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara ;
 Tintorero : capitale de la paroisse civile de Tintorero, dans la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme